India est le mot redondant associé à la lettre I dans l'alphabet radio normalisé par l'OACI.
 La India est le surnom donnée à la chanteuse de salsa Linda Viera Caballero.
 , nom de scène de Luisa María Hernández (1920-2006), chanteuse cubaine.
 India, un album de Xandria
 India signifie Inde en plusieurs langues
 India, pseudonyme de la journaliste française Camille Rouyer (1855-1843)
 India (née en 1977), actrice X
 India Menuez (née en 1993), actrice américaine.
 India Wadsworth, actrice britannique.
 India (India "Willie" Bush) (1990 – 2009), chatte noire de l'ancien président américain George W. Bush.

Voir aussi 
 

Homonymie de prénom